

Лаб-Дар'я-Ласку-Калає — село в дегестані Кіяшахр, в бахші Кіяшахр, шагрестані Астане-Ашрафіє остану Ґілян.

Лаб — річка в Косово.

Лаб — село, громада округу Малацки, Братиславський край.

 LAB — фінська альтер-рок група.

Див. також 
 Лааб (значення)